Heró d'Atenes, retòric grec posterior al s.IV aC.
 Heró d'Efes, escriptor grec.
 Heró d'Alexandria (c. 10 - c. 70), inventor i escriptor grec que va florir a Alexandria.
 Heró (mestre de Procle) (s. V), escriptor grec.
 Heró de Bizanci o el Jove, geòmetra grec.
 Heró (escriptor romà d'Orient) (s. X), escriptor romà d'Orient.